През 2009 г. се провежда третото издание на турнира по снукър Шанхай мастърс. Турнирът ще се състои между 7 септември и 13 септември в Shanghai Grand Stage в Шанхай, Китай.

Награден фонд 
Победител: £ 55 000
Финалист: £ 28 000
Полуфиналисти: £ 14 000
Четвъртфиналисти: £ 7525
Осминафиналисти: £ 5370
1/32 финал: £ 3640
1/48 финал: £ 2050
1/64 финал: £ 1400
Най-голям брейк: £ 2000

Резултати

Wildcard кръг 
Срещите от този кръг се играят на 7 септември.

Основна схема

Финал

Квалификационен кръг (9) 
Срещите се изиграят от 3 до 6 август 2009 г. в Понтинс Престатин, Уелс

Сенчъри брейкове

Квалификационен кръг 
 138  Доминик Дейл
 135  Джерард Грийн
 129, 120  Джордан Браун
 127  Мартин Гоулд
 126  Марк Дейвис
 118, 113, 102  Xiao Guodong
 115  Патрик Уелш
 114  Андрю Хигинсън
 113  Греъм Дот
 112  Робърт Милкинс
 110, 103  Лий Спик
 108  Род Лоуър
 105  Bjorn Haneveer
 105  Джъд Тръмп
 105  Матю Селт
 101  Андрю Хигинсън
 100  Тони Драго

Телевизионна фаза 
 133, 123, 106  Шон Мърфи
 132, 101  Дин Джънхуй
 129  Кен Дохърти
 128, 104  Матю Селт
 122, 103  Рики Уолдън
 120, 118  Матю Стивънс
 118, 102  Лян Уънбо
 111  Райън Дей
 110, 101  Tian Pengfei
 109, 101, 101  Рони О'Съливан
 102  Греъм Дот
 101  Марк Уилямс
 101  Стюарт Бингам

Външни препратки 
 Shanghai Masters na global-snooker.com 

Шанхай мастърс